HMS Monmouth es el nombre que han utilizado un total de siete buques de la Royal Navy británica, en honor a  Monmouth]; el nombre, también hace mención a James Scout, primer duque Monmouth, el "duque negro":

 fue un yate armado con 8 cañones, botado en 1666 y vendida en 1698.
 fue un navío de 66 cañones que fue botado en 1667, reconstruido en 1700 y en 1742, y que finalmente, fue desguazado en 1767.
 fue un navío de línea de 64 cañones botado en 1772, que fue convertido en buque prisión con el nombre de HMS Captivity en 1796, y que fue desguazado en el año 1818.
 fue un navío privado de 64 cañones,llamado originalmente Belmont.  Fue adquirido antes de su botadura en 1796. Fue utilizado como pontón desde 1815 y finalmente, fue desguazado en 1834.
HMS Monmouth fue un navío de 46 cañones botado en 1828 con el nombre HMS Hotspur. Fue utilizado como pontón – capilla desde 1859, fue renombrado HMS Monmouth en 1868, y finalmente, fue vendido en 1902.
 fue un crucero acorazado de clase Monmouth botado en 1901, que fue hundido durante la Batalla de Coronel en 1914.
 fue una fragata del Tipo 23 botada en 1991 y dada de baja en 2021.

Nombres de buques británicos